Eroica má více významů:

 Symfonie č. 3 (Beethoven)
 sonáta Vítězslava Nováka
 7. symfonie, op. 98 Ervína Schulhoffa

Italská slova a fráze